Die 53. Rallye Portugal war der 7. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2019. Sie dauerte vom 29. Mai bis zum 2. Juni 2019. Geplant waren 20 Wertungsprüfungen (WP), insgesamt wurden bis zum Sonntag aber nur 18 WP gefahren.

Bericht 
Über weite Strecken stand die Rallye Portugal im Zeichen des Dreikampfs Ott Tänak, Kris Meeke und Jari-Matti Latvala, alle mit einem Toyota Yaris WRC unterwegs. Die drei Piloten lagen bis zum Samstagnachmittag geschlossen an der Spitze. Tänak, der zeitweilig mit Bremsproblemen zu kämpfen hatte geriet unter Druck von Latvala, bis ein defekter Stoßdämpfer den Finnen zur Aufgabe zwang. Kurz danach ging auch ein Stoßdämpfer an Tänaks Auto kaputt, woraufhin sein Vorsprung auf Meeke vor dem Schlusstag auf 4,3 Sekunden schrumpfte. Meeke griff am Schlusstag an und riskierte zu viel, er verlor bei der vorletzten WP wegen eines Drehers 17 Sekunden und damit die Chance auf den Gesamtsieg. Bei der abschließenden Powerstage schlug Meeke mit seinem Auto an, beschädigte die Aufhängung und musste aufgeben. Damit erbte Thierry Neuville (Hyundai) Rang zwei und Sébastien Ogier (Citroën) Rang drei.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 60 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite Rallye-Weltmeisterschaft: https://www.wrc.com/

Einzelnachweise 

Portugal
2019